La rue de Saint-Étienne est une voie nommée d'après la ville de Saint-Étienne, agglomération du département de la Loire, en France. Plusieurs communes françaises comportent une telle voie.

France

Bretagne 
 Ille-et-Vilaine :
 Rue de Saint-Étienne, Saint-Malo

Centre 
 Eure-et-Loir :
 Rue de Saint-Étienne, Écrosnes

 Indre-et-Loire :
 Rue de Saint-Étienne, Joué-lès-Tours

Champagne-Ardenne 
 Ardennes :
 Rue de Saint-Étienne, Cauroy

 Marne :
 Rue de Saint-Étienne, Bourgogne
 Rue de Saint-Étienne, Cuperly
 Rue de Saint-Étienne, Sainte-Marie-à-Py
 Rue de Saint-Étienne, Saint-Hilaire-le-Petit
 Rue de Saint-Étienne, Saint-Ouen-Domprot
 Rue de Saint-Étienne, Villeseneux
 Rue de Saint-Étienne, Vitry-en-Perthois

Franche-Comté 
 Doubs :
 Rue de Saint-Étienne, Miserey-Salines

Haute-Normandie 
 Seine-Maritime :
 Rue de Saint-Étienne, Petit-Couronne

Lorraine 
 Moselle :
 Rue de Saint-Étienne, Hombourg-Haut
 Rue de Saint-Étienne, Porcelette

Nord-Pas-de-Calais 
 Nord :
 Rue de Saint-Étienne, Raimbeaucourt

 Pas-de-Calais :
 Rue de Saint-Étienne, Auchel
 Rue de Saint-Étienne, Billy-Montigny
 Rue de Saint-Étienne, Marles-les-Mines
 Rue de Saint-Étienne, Sains-en-Gohelle
 Rue de Saint-Étienne, Tortefontaine
 Rue de Saint-Étienne, Wingles

Pays de la Loire 
 Vendée :
 Rue de Saint-Étienne, L'Île-d'Yeu

Réunion 
 La Réunion :
 Rue de Saint-Étienne, Le Port
 Rue de Saint-Étienne, Le Tampon

Rhône-Alpes 
 Loire :
 Rue de Saint-Étienne, Balbigny
 Rue de Saint-Étienne, Montrond-les-Bains
 Rue de Saint-Étienne, Roche-la-Molière
 Rue de Saint-Étienne, Saint-Chamond
 Rue de Saint-Étienne, Saint-Just-Saint-Rambert

Annexes 
 

Saint-Étienne Rue